Andrea Doria — príncipe e almirante genovês
 SS Andrea Doria — transatlântico italiano que naufragou em 1956
 Andrea Doria (couraçado) – couraçado da Classe Andrea Doria da Marinha Real Italiana e Marinha Militar Italiana de 1916 até 1956
 Andrea Doria (canção) — canção de Dois (álbum), da Legião Urbana
 2175 Andrea Doria

Desambiguações de história
Desambiguações de astronomia
Desambiguações de música